Edgewood Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edgewood Park (Maryland), im Wicomico County
 Edgewood Park (New Jersey), im Ocean County
 Edgewood Park (New York), im Jefferson County
 Edgewood Park (North Carolina), im Onslow County
 Edgewood Park (Ohio), im Stark County
 Edgewood Park (Virginia), im Portsmouth (city) County